Iglesia de los Santos Mártires puede hacer referencia a varias iglesias cristianas en honor a algún conjunto de mártires santos.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Aradillos, provincia de Cantabria;
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia (basílica) católica en la localidad de Ávila, provincia de Ávila;
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Brozas, provincia de Cáceres;
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Calahorra, provincia de La Rioja;
 Basílica de los Santos Mártires, iglesia (basílica) católica en la localidad de Córdoba, provincia de Córdoba;
 Ermita de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Garray, provincia de Soria;
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Málaga, provincia de Málaga;
 Ermita de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Medina Sidonia, provincia de Málaga;

en Marruecos 
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Marrakech;

en Siria 
 Iglesia de los Santos Mártires, iglesia católica en la localidad de Deir ez-Zor;